

Editoria
 Bollati Boringhieri, casa editrice italiana fondata nel 1957

Persone
 Alessandro Bollati (1964), allenatore di rugby italiano
 Federico Bollati (1978), schermidore italiano
 Giulio Bollati (1924-1996), editore e intellettuale italiano
 Riccardo Bollati (1858-1939), diplomatico e politico italiano